Гаргула — українське та польське прізвище.

Відомі носії:
 Гаргула Василь Денисович — український вчений в галузі медицини, кандидат медичних наук, доцент.
 Гаргула Лукаш — польський футболіст, півзахисник.

Польські прізвища
Українські прізвища